Sciothamnus capensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Stephan Ladislaus Endlicher och Wilhelm Gerhard Walpers. Sciothamnus capensis ingår i släktet Sciothamnus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
capensis